Суперкубок Бельгии по футболу 2006 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2005/06 «Зюлте-Варегем». Встреча состоялась 20 декабря 2006 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на anderlecht-online.be

2006
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Зюлте Варегем»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2006 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 20 декабря
Декабрь 2006 года